Frommlet ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Frommlet (* 1933), deutscher Musikdirektor, Komponist und Dirigent
 Wolfram Frommlet (* 1945), deutscher Autor, Journalist, Dramaturg, Regisseur, Darsteller und Hochschuldozent